Nausa, grec. Νάουσα
 Nausa – miasto w Grecji, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Imatia
 Nausa – gmina w Grecji, w regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalnej Imatia 
 Nausa – miejscowość na wypie Paros